Stephanie Storp est une athlète allemande spécialiste du lancer de poids.
 Walter Storp (1910-1981) est un Generalmajor allemand de la Luftwaffe pendant la Seconde Guerre mondiale.
Patronyme allemand